

Яніковиці — село в гміні Александрув Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Яніковиці — село в гміні Жабно Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Яніковиці — село в гміні Сломники Краківського повіту Малопольського воєводства